Силд () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Силд, Дональд-Айк (род. 1968) — эстонский легкоатлет, метатель копья.
 Силд, Йоанна (род. 1997) — эстонская шашистка.
 Силд, Сикстен (род. 1964) — советский и эстонский ориентировщик.
 Силд, Тимо (род. 1988) — эстонский ориентировщик.